Хабомаи может означать:
 Хабомаи () — группа островов на северо-западе Тихого океана
 Хабомаи () — село Японии, упразднённое в 1959 году